Кузем — название населённых пунктов:

Россия 
 Кузем — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Кузем — деревня в Балезинском районе Удмуртской Республики.

См. также 
 Кузема